Dujardin-Beaumetz ist der Familienname folgender Personen: 

 Édouard Dujardin-Beaumetz (1868–1947), französischer Arzt 
 Étienne Dujardin-Beaumetz (1852–1913), französischer Maler